Mecânica - ramo da Física que se dedica ao estudo de forças em movimentos
Ou ainda:
Oficina mecânica
Engenharia mecânica
Mecânico - profissional cuja atividade é a reparação de máquinas, motores e outros equipamentos mecânicos.
Mecânico de automóveis

Desambiguação